Ceintuurbaan is een benaming voor een weg (of spoorweg) die rondom een stad of dorp loopt. Tegenwoordig spreekt men meestal van rondweg of ring(weg).

Ceintuurbaan (Amsterdam), een straat in Amsterdam
metrostation De Pijp, tot 2012 bekend als metrostation Ceintuurbaan
Ceintuurbaan van Bussum, die de scheiding vormt tussen de vooroorlogse kern en de naoorlogse uitbreiding van Bussum
Ceintuurbaan van Deventer, onderdeel van de weg rond de vooroorlogse schilwijken
een voormalige spoorlijn tussen Rotterdam Maas en Rotterdam DP, zie Spoorlijn Utrecht - Rotterdam
Ceintuurbaan van Zwolle, deel van Rijksweg 35